Pietrowski ist der Name von

 Bartłomiej Pietrowski, österreichischer Reichstagsabgeordneter 1848
 Karol Pietrowski (* um 1760; † nach 1800), polnischer Komponist
 Marcin Pietrowski (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Alfred Pietrowski, US-amerikanischer Mathematiker
 Stiepan Pietrowski (1897–1966), polnischer Brigadegeneral

 Stadion Pietrowski, Stadion in St. Petersburg